Luisa Elisabetta di Borbone-Condé – nobildonna francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Francia – principessa francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Maria Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese